François Delecour (* 30. August 1962 in Hazebrouck) ist ein französischer Rallyefahrer.

Karriere

Karrierebeginn als Privatfahrer 

François Delecour begann seine Rallyekarriere 1981. In einem Talbot Samba Rallye bestritt er 1984 die Rallye Monte Carlo in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). In den folgenden Jahren nahm er als Privatfahrer mit einem Peugeot 205 GTI und einem Peugeot 309 GTI an der Rallye Monte Carlo teil. Er startete in dieser Zeit regelmäßig in der französischen Rallye-Meisterschaft und erreichte den vierten Meisterschaftsrang 1989 und im Jahr 1990 den Dritten. Im gleichen Jahr erzielte Delecour bei der Rallye Monte Carlo den neunten Platz und die ersten zwei Weltmeisterschaftspunkte.

Werksteam-Vertrag bei Ford 

1991 wurde Delecour Werksfahrer bei Ford. Er kam mit einem Ford Sierra RS Cosworth 4x4 zu mehreren Einsätzen in der Rallye-Weltmeisterschaft. Bereits beim Saisonauftakt in Monte Carlo erreichte er mit Platz drei seine erste Podiumsplatzierung. Ein weiterer dritter Platz folgte bei der Rallye Katalonien, die Fahrer-Weltmeisterschaft schloss er auf dem  siebten Rang ab. Ab der Saison 1992 wurde Daniel Grataloup sein Beifahrer für mehrere Jahre. In der Fahrer-Weltmeisterschaft belegte Delecour den sechsten Platz mit 45 Punkten.

Zur Saison 1993 stieg Ford auf das Modell Ford Escort RS Cosworth um. Diese Saison entwickelte sich zu der erfolgreichsten in Delecours Karriere. Auf den zweiten Platz in Monte Carlo folgte bei der Rallye Portugal sein erster Sieg und er führte anschließend die Fahrer-Weltmeisterschaft an. Zwar gewann Delecour in diesem Jahr mit der Rallye Korsika und der Rallye Katalonien noch zwei weitere Rallyes, doch musste er sich im Kampf um die Weltmeisterschaft dem Finnen Juha Kankkunen geschlagen geben. Von den Experten als Favorit auf den WM-Titel eingestuft begann Delecour die Saison 1994. Zu Saisonbeginn gewann er zum ersten Mal die Rallye Monte Carlo. Auch bei der Rallye Portugal war er bis zum Ausfall der schnellste Fahrer. Wenige Wochen später wurde Delecour in einen Verkehrsunfall verwickelt. Er musste wegen Verletzungen die halbe Saison pausieren, womit seine Chancen auf den Fahrer-Titel nicht mehr vorhanden waren. Zur drittletzten Rallye der Saison gab er das Comeback und schlussendlich belegte Delecour den achten Rang in der Fahrer-Weltmeisterschaft.

Nach dem schweren Straßenunfall konnte Delecour nicht mehr ganz an die Erfolge der letzten beiden Jahre anknüpfen. Die Saison 1995 beendete er, mit zwei zweiten Plätzen einmal bei der Rallye Monte Carlo und der Rallye Korsika als beste Ergebnisse, auf dem vierten Rang in der Weltmeisterschaft.

Werksfahrer bei Peugeot 

Nach der Saison 1995 verließ Delecour Ford und ging zu Peugeot. Mit einem Peugeot 306 Maxi war er nun wieder in der französischen Rallye-Meisterschaft unterwegs. In den Jahren 1996 und 1997 gewann er dort drei Rallyes und schloss die Meisterschaft jeweils auf dem dritten Rang ab. Peugeot trat in der Rallye-Weltmeisterschaft nur zu einzelnen Läufen an, deshalb konnte Delecour nicht um vordere Platzierungen in der Gesamtwertung mitkämpfen. In diesem Abschnitt seiner Karriere erzielte er als bestes Resultat in der Weltmeisterschaft den zweiten Rang bei der Rallye Korsika 1998.

Die Rallye Monte Carlo bestritt Delecour 1999 als Privatier mit einem Ford Escort WRC und beendete diese als Vierter. Peugeot brachte zur Rallye Korsika erstmals den Peugeot 206 WRC an den Start, mit dem Delecour die restliche Saison absolvierte. Für Delecour wurde es inzwischen allmählich schwieriger, sich gegen seine Teamkollegen Gilles Panizzi und Marcus Grönholm zu behaupten. In der Saison 2000 stand er in deren Schatten. Delecour erreichte bei vier Rallyes das Siegerpodest der ersten Drei, Siege wurden jedoch durch technische Defekte und Stallorder verhindert. Während Grönholm die Weltmeisterschaft gewann, blieb für Delecour nur der sechste Platz. Wegen Meinungsverschiedenheiten mit Panizzi und der Teamleitung, die ihn seiner Ansicht nach benachteiligte, verließ er Peugeot nach der Saison.

Rückkehr zu Ford und erfolgloses Karriereende 

Zur Saison 2001 kehrte Delecour zu Ford zurück, deren Werkseinsätze inzwischen vom Team M-Sport organisiert wurden. François Delecour pilotierte einen Ford Focus RS WRC. Die Saison begann er mit einem dritten Platz bei der Rallye Monte Carlo. Dieser Erfolg blieb sein einziges Podiumsergebnis in dieser Saison, Punkte erzielte er weiterhin regelmäßig. Nach dem  Saisonende belegte er den neunten Rang in der Fahrer-Weltmeisterschaft.

Nach einem Jahr bei Ford wechselte Delecour 2002 zu Mitsubishi. Der damals neue Mitsubishi Lancer WRC war allerdings nicht konkurrenzfähig und ermöglichte Delecour keine Resultate in den Punkterängen. Bei einem Unfall im vorletzten Weltmeisterschaftslauf in Australien verletzte sich Beifahrer Daniel Grataloup so schwer, dass er nicht am Saisonfinale in Großbritannien teilnehmen konnte. Dominique Savignoni nahm den Platz auf dem Beifahrersitz ein. Nach der Saison 2002 beendete er seine Karriere im internationalen Rallyesport vorläufig.

In den folgenden Jahren nahm Delecour an einzelnen nationalen und internationalen Rallyes teil. In der Rallye-Weltmeisterschaft startete er wiederholt an einzelnen Rallyes mit einem Porsche 997 GT3 Cup RGT oder in einem Peugeot 207 S2000. Dabei standen nicht die Resultate im Vordergrund, sondern der Gedanke des Mitmachens und der Spass.

Comeback in der IRC 2011 

Ende des Jahres 2010 gab der achtundvierziegjährige Delecour die Nachricht in die Medien, sein Comeback bei der Rallye Monte Carlo 2011 zu geben. Diese wurde im Rahmen der Intercontinental Rally Challenge (IRC) ausgetragen. Delecour steuerte einen Peugeot 207 S2000 und sein Beifahrer war wieder Dominique Savignoni. Delecour konnte auf Anhieb mit dem Tempo der Konkurrenten mithalten. Mit der richtigen Reifenwahl gewann er eine Wertungsprüfung auf verschneiten Straßen und lag zeitweilig auf dem zweiten Gesamtrang. Die Rallye beendete er auf dem fünften Platz. Anschließend gab er bekannt, an weiteren Läufen der Intercontinental Rally Challenge teilnehmen zu wollen.

Statistik

WRC-Siege

Einzelergebnisse WRC 

Quelle:

Weblinks 
 WRC-Statistiken auf juwra.com
 Biografie auf rallye-info.com

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Frankreich)
Franzose
Geboren 1962
Mann